Фестиваль скворечников — мероприятие, которое проводится в нижнем парке Дружбы Ростова-на-Дону и приурочено к Международному Дню птиц. Первый фестиваль скворечников прошел в 2016 году, второй — в 2017 году.

История 
В 2016 году в Ростове-на-Дону состоялся первый «Фестиваль скворечников», во время которого был выбран лучший сооруженный скворечник.

1 апреля 2017 года прошел второй «Фестиваль скворечников» в Ростове-на-Дону, проведение и организация которого были приурочены к Международному Дню птиц. Для проведения праздника была выделена территория Нижнего парка Дружбы. Программой фестиваля было предусмотрено проведение двухчасовой уборки парка, а затем и начало самого фестиваля и награждение тех, кто стали лучшими в городском конкурсе скворечников. Все выполненные во время конкурса объекты — скворечники — были размещены по территории парка «Дружбы». Была предусмотрена концертная программа — участие эстрадных коллективов, мастер-классы и полевая кухня. В рамках фестиваля состоялся круглый стол, темой которого было благоустройство парка Дружбы с участием местных активных граждан.

Примечания

Ссылки 

Фестивали Ростова-на-Дону
Деревообработка
Орнитология